Старообря́дческая улица — улица, расположенная в Юго-Восточном административном округе города Москвы на территории района Лефортово и Нижегородского района.

История 

Улица названа по старообрядческому Рогожскому кладбищу, к которому она примыкает.

В 1964 году переименована в честь Войтовича Василия Ермолаевича (1891—1917) — рабочего, командира отряда красногвардейцев вагоноремонтных мастерских Московско-Курской железной дороги (бывший завод имени В. Е. Войтовича). Постановлением Правительства Москвы от 19 апреля 2005 года № 247-ПП улице было возвращено старое название.

Расположение 
Старообрядческая улица начинается от развязки Шоссе Энтузиастов с Третьим транспортным кольцом, идёт на юг. С востока к улице примыкают Шепелюгинский и Упорный переулки, Перовский проезд. Старообрядческая улица заканчивается, переходя в улицу Рогожский Посёлок.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 Дом 31а — Рогожское кладбище.

по чётной стороне 
 Дом 12 — Гостиница «Ворота» (3 звезды).
 Дом 30б — ветеринарная «На Старообрядческой».
 Дом 32, корпус 2 — «Гута-Страхование».
 Дом 36 — Western Union, Юнистрим.
 Дом 40 — здание бывшей Рогожской тяговой подстанции.

Транспорт 
 Станции метро «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии — в 1 км на запад от начала улицы. 
 Платформы «Москва-Товарная» и «Калитники» Курского направления МЖД — в 1,26 и 1,28 км от центра улицы.

Примечания 

Переименованные улицы Москвы